Pagliate ima više značenja:
 Pagliate, Novara
 Pagliate, Varese